Sail peut désigner :
 le nom voile en anglais, ainsi que l'action faire de la voile (verbe).

Toponyme 

 Sail-les-Bains est une commune française située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Sail-sous-Couzan est une commune française située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Évènements 
 Delf Sail est un rassemblement de grands voiliers organisé au port de Delfzijl, au nord des Pays-Bas.
 Sail Amsterdam est un rassemblement de grands voiliers organisé tous les cinq ans au port d'Amsterdam
 La Sail Den Helder est un rassemblement maritime néerlandais de grands voiliers internationaux qui se déroule à Den Helder
 La Hanse Sail de Rostock est le plus grand festival maritime se déroulant en Allemagne.
 Sail Bremerhaven est un rassemblement de grands voiliers organisé au port de Bremerhaven, en Allemagne.

Titres 

 Sail Away est le  album de Randy Newman, sorti en .
 Sail Simulator 5 (ou Sail Simulator 2010) est un simulateur de voile créé en 2010.
 Sail, chanson du groupe Awolnation sorti en 2011.

Divers 
 La Chevrolet Sail est une automobile de la marque américaine Chevrolet.
 North Sails est une entreprise américaine.
 Le speed sail (anglicisme, ou la planche à voile terrestre1) est un sport de plein air.
 le The Sail @ Marina Bay, un gratte-ciel de Singapour.
 L'Université Full Sail, une université américaine.

Voir aussi 
 Mohamed Saïl, militant anarchiste et anarcho-syndicaliste algérien.
 
 
 

Patronyme algérien